Еллен Пеетеровна Нійт (, уроджена Еллен Хіоб,    , Таллін -  , Таллін) — естонська письменниця і перекладачка. Заслужена письменниця Естонської РСР (1977).

Біографія 
Закінчила Тартуський університет, факультет естонської мови і літератури (1952), вчилася в аспірантурі на відділенні естонської дитячої літератури (1952—1956).

З 1956 по 1961 рік — консультант з поезії в Талліннській спілці письменників, а з 1961 по 1963 рік редактор естонського телебачення.

Лауреат Літературної премії Естонської РСР імені Юхана Смуула (1971, 1978).

Кандидат філологічних наук (1985)

Переклала понад 120 віршів Шандора Петефі.

У першому шлюбі (1949—1958) заміжня за Хелдуром Нійтом. З 1958 року в шлюбі з письменником Яаном Кроссом (1920—2007). Четверо дітей.

Похована на цвинтарі Рахумяе.

Творчість 
Поезія
 Kuidas leiti nääripuu (Finding the Christmas Tree), Eesti Riiklik Kirjastus 1954; Mixi kirjastus 2000; Tammerraamat 2013
 Rongisõit (The Train Ride), Eesti Riiklik Kirjastus 1957; Tammerraamat, 2013
 Karud saavad aru (The Bears Will Understand), Eesti Raamat 1967, 1971, 1972; Eesti Päevaleht 2010
 Lahtiste uste päev (Open Door Day), Eesti Raamat 1970
 Suur maalritöö (Colouring the World), Eesti Raamat 1971, 1985; Elmatar 2008; Tammerraamat 2015; A Film Eesti & Tammerraamat 2014
 Midrimaa (Wonderland), Eesti Raamat 1974
 Krõlli-raamat (The Book of Krõll), Eesti Raamat 1979
 Oma olemine, turteltulemine (One's Own Beings and Comings), Eesti Raamat 1979
 Filmikrõll (Nippet), Perioodika 1980
 Suur suislepapuu (A Huge Apple Tree), Eesti Raamat 1983
 Meil maal (At Our Farm), Eesti Raamat 1985
 Tere, tere, lambatall! (Hello There, Little Lamb!), 1993
 Kuidas Krõll tahtis põrandat pesta (How Krõll Tried to Mop the Floor), 1993
 Krõlli pannkoogitegu (Krõll Makes Pancakes), Elmatar 1995
 Ühel viivul vikervalgel (At a Rainbow-Light Moment), Tiritamm 1999
 Kaelasall päkapikule (A Scarf for a Dwarf), Huma 2000
 Veel ja veel. Krõlliga maal ja veel (More and More. On Land and Water with Krõll), Elmatar 2002
 Taeva võti: luulet lastele 1954–2008 (The Key of Heaven), Tammerraamat 2012
 Mänguvesi (Playing With Water), Tammerraamat 2013

Проза
 Pille-Riini lood (Pille-Riin's Stories), Eesti Riiklik Kirjastus 1963; Eesti Raamat 1971; Tiritam, 2003; TEA Kirjastus 2008, 2013; Tammerraamat 2013
 Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda (The Story of the Bunny Who Didn't Want to Fall Asleep), Eesti Raamat 1967, 1970; Tiritamm 2007; Tammerraamat 2018
 Triinu ja Taavi jutud (Stories about Triinu and Taavi), Eesti Raamat 1970
 Triinu ja Taavi uued ja vanad lood (Triinu's and Taavi's New and Old Tales), Eesti Raamat 1977; TEA Kirjastus 2007, 2013, Tammerraamat 2017
 Ott kosmoses (Ott's Adventures in Space), Perioodika 1979
 Jänesepoja õhtu koos isaga (The Little Bunny's Night with Father), Perioodika 1982
 Onu Ööbiku ööpäev (Mr. Nightingale's Twenty-Four Hours), Tiritamm 1998
 Onu Ööbik Öösorri tänavast (Mr. Nightingale from Nightjar Street), Tammerraamat 2017

Бібліографія 
Умілий маляр

Література 
Нийт, Эллен Пээтеровна // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская энциклопедия, 1962—1978.

Примітки

Посилання 
Еллен Нійт 
Поховані на цвинтарі Рахумяе
Випускники Тартуського університету
Померли в Таллінні
Статті з джерелами з Вікіданих
Померли 2016
Померли 30 травня
Уродженці Таллінна
Народились 1928
Народились 13 липня
Лицарі ордена Білої зірки 3 ступеня